Bullock kan syfta på:

 Sandra Bullock (född 1964) – amerikansk skådespelare

Geografi
 Bullock County – county i delstaten Alabama i USA